Сюй Цзею́й (, ; ) — теннисистка, представлявшая по ходу своей карьеры на соревнованиях КНР, США и Китайский Тайбэй. Победительница 17 турниров ITF (пять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Цзеюй зовут Лин Лися и Сюй Цзиоугуо. Среди англоязычных знакомых китаянка имеет прозвище «Конни».

Родившись на Тайване, Цзеюй до 2008 года представляла большой Китай на международных соревнованиях, а затем перешла под флаг США. C 2010 года выступления в протуре совмещаются с учёбой в университете и играми в NCAA. В конце апреля 2014 года Сюй стала представлять на международных соревнованиях свою родину — Тайвань.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (5) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (12)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Китая
Теннисисты США
Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года